Кентерберийские рассказы:
 «Кентерберийские рассказы» — произведение поэта Джеффри Чосера.
 «Кентерберийские рассказы» — кинофильм Пьера Паоло Пазолини.
 «Кентерберийские рассказы» — мультфильм британских и российских мультипликаторов.